Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Mikołajków – polski lekarz
 Andrzej Mikołajków – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Leokadia Mikołajków – polska dyplomowana pielęgniarka, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Leszek Mikołajków – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata